John Flynn peut désigner :

 John Flynn, joueur britannique de rugby à XIII ;
 John Flynn (1???-1968), homme politique irlandais ;
 John Flynn (1880-1951), aviateur et pasteur australien ;
 John Flynn (1883-1935), joueur de baseball américain ;
 John Flynn (1932-2007), réalisateur américain ;
 John Flynn (1948-), footballeur britannique ;
 John Flynn (1953-), homme politique australien ;
 John Flynn (1954-), homme politique canadien ;
 John Flynn (1984-), joueur irlandais de football gaélique ;
 John Flynn (1985-), footballeur irlandais.

Voir aussi 

 John Flinn, homme politique canadien ;
 John Flinn (1954-), joueur de baseball américain ;
 John Gerrard Flynn (1937-), diplomate britannique ;
 John James Flynt Jr. (1914-2007), homme politique américain ;
 John Thomas Flynn (1882-1964), auteur et journaliste américain ;
 Johnny Flynn (1983-), musicien britannique ;
 Jonny Flynn (1989-), joueur de basket-ball américain.